Крис — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Крис, Иоганн (1853—1928) — немецкий физиолог.
 Крис, Оливер (род. 1978) — британский актёр театра и телевидения.
 Крис, Эрнст (1900—1957) — австрийско-американский историк искусства и психоаналитик.

Носители имени 
 Крис (настоящее имя У Ифань; род. 1990) — певец, актёр, бывший участник группы EXO.
 Крис (настоящее имя Кшиштоф Пётровский; род. 1981) — польский рэпер.

Разное 
 Крис — сокращённая форма различных мужских и женских имён, таких как Кристиан и Кристина, используемая преимущественно в англоязычных странах.
 Крис — форма кинжала, распространённая в юго-восточной Азии.
 Крис — гуцульское название ружья.
 «Крис» — фоторадарный передвижной комплекс фиксации нарушений дорожного движения («Крис-П» и «Крис-С»).

Примечания